Hetsch ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hetsch (1812–1876), deutscher Arzt und Theologe
 Christian Fredrik Hetsch (1830–1903), dänischer Maler
 Gustav Friedrich von Hetsch (1788–1864), deutscher Architekt
 Heinrich Hetsch (1873–1947), deutscher Mediziner
 Ludwig Hetsch (1806–1872), deutscher Komponist
 Philipp Friedrich von Hetsch (1758–1838), deutscher Maler
 Rolf Hetsch (1903–1946), deutscher Jurist, Kunsthistoriker und nationalsozialistischer Kulturfunktionär